Die Rolle des Götterboten haben folgende Gottheiten in verschiedenen Kulturen inne:

Algis in der litauischen Mythologie
der Donnervogel in der indigenen Mythologie Nordamerikas
Hermes in der griechischen Mythologie
Hermodr in der germanischen Mythologie
Iris in der griechischen Mythologie
Mercurius in der römischen Mythologie
Garuda in der indischen Mythologie

Als „Der ostfriesische Götterbote“ wird der Komiker Otto Waalkes (* 1948) bezeichnet